Mikado steht für:
 den Titel des japanischen Kaisers, siehe Tennō
 Mikado (Spiel), ein Spiel
 mikado (Holzbau), eine Fachzeitschrift
 Mikado (Literaturzeitschrift), eine Literaturzeitschrift
 Mikado (Fachbibliothek), eine theologische Spezialbibliothek
 Mikado (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven
 Mikado (Michigan), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Mikado (Modellhubschrauber), einen Hersteller von Modellhubschraubern
 Der Mikado (The Mikado), Operette von Gilbert und Sullivan (1885)
 Operation Mikado, eine Aktion der Kriminalpolizei gegen Kinderpornographie
 Mikado-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 eine Aufklärungsdrohne der Bundeswehr, siehe AirRobot AR 100-B#Mikado
 ein Süßwarenprodukt, siehe Pocky (Mikado)

Mikado ist der Familienname folgender Personen:
 Yūta Mikado (* 1986), japanischer Fußballspieler

The Mikado steht für:
 The Mikado (Film), US-amerikanischer Film von Victor Schertzinger (1939)

Siehe auch: